Fabry ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fabry (1867–1945), französischer Physiker
 Clara Fabry (1943–2015), deutsche Filmeditorin
 Edmund Fabry (1892–1939), Architekt, Maler, Zeichner, Grafiker
 Eugène Fabry (1856–1944), französischer Mathematiker
 Franz Fabry (1860–1912/1913), deutscher Architekt
 Hannelore Fabry, deutsche Schauspielerin, Operettensängerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Heinz-Josef Fabry (* 1944), deutscher römisch-katholischer Theologe

 Ina Fabry (* 1983), deutsche Rennfahrerin
 Johannes Fabry (1860–1930), deutscher Mediziner
 Joseph B. Fabry (1909–1999), österreichisch-amerikanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Louis Fabry (1862–1939), französischer Astronom
 Philipp W. Fabry (* 1927), deutscher Philologe und Historiker
 Wilhelm Fabry (1560–1634), deutscher Wundarzt aus Hilden

Sonstiges:
 Morbus Fabry, eine erbliche Stoffwechselkrankheit
 C/1885 X1 (Fabry), ein hyperbolischer Komet
 Fabry-Pérot-Interferometer, ein optisches Instrument
 Wilhelm-Fabry-Museum, stadtgeschichtliches Museum in der Stadt Hilden

Siehe auch:
 Fabri